Лопе де Вега — багатозначний термін, який може бути прізвищем іспанського драматурга та назвою кінофільму.

 Лопе де Вега — іспанський драматург, письменник (1562—1635 рр.), автор багатьох комедій, серед яких «Собака на сіні».
 Лопе де Вега: Розпусник і спокусник — іспанський кінофільм 2010 року.